Всеобщие выборы в Гватемале прошли 6 марта 1966 года. В 1-м туре президентских выборов ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, поэтому 10 мая президентом был избран кандидат от Революционной партии Хулио Сесар Мендес Монтенегро членами Конгресса непрямым голосованием. На парламентских выборах Революционная партия получила 28 из 54 мест Конгресса.

Результаты

Президентские выборы

Парламентские выборы

Примечания

Литература 
 Guía del organismo legislativo República de Guatemala. Preparada por el Instituto Nacional de Administración para el Desarrollo, Gobierno de la República. 1968. 
 Nohlen, Dieter (Ed.) (2005) Elections in the Americas A Data Handbook Volume 1. North America, Central America, and the Caribbean. 
 Villagrán Kramer, Francisco (2004) Biografía política de Guatemala: años de guerra y años de paz. FLACSO-Guatemala.

Гватемала
Выборы в Гватемале
1966 год в Гватемале
Март 1966 года